Моника Свитхарт (; род. 23 июня 1981, Бероун) — чешская порноактриса. В качестве её настоящего имени указывается Моника Листопадова (Monika Listopadová) или Моника Ракочова (Monika Rakoczyova).

Карьера 
В 18 лет начала сниматься в хардкор-порно, еще в Праге.  Работала с такими известными студиями, как Private, Vivid, Hustler, Pure Play Media, Diabolic Video, New Sensations, Platinum X Pictures, Elegant Angel и Red Light District.

С 1999 по 2014 год снялась в 545 порнофильмах, в том числе в «My Plaything».

Награды и номинации 
 2001 — премия «FICEB Ninfa Award» Международного кинофестиваля эротики в Барселоне — Лучшая актриса второго плана («Face Dance Obsession»)
 2002 — номинация на премию «AVN Award» — Лучшая новая старлетка
 2002 — номинация на премию «XRCO Award» — Лучшая новая старлетка
 2004 — номинация на премию «AVN Award» — Зарубежная актриса года
 2005 — номинация на премию «AVN Award» — Лучшая групповая сцена — видео («Eye of the Beholder») (с Джессика Дрейк, Лезли Зен и Томми Ганном)
 2007 — номинация на премию «AVN Award» — Лучшая сцена от первого лица («Housewife 1 on 1 №3») (с Кристианом)

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами